Бурчак-Абрамович — фамилия:

 Бурчак-Абрамович, Никанор Никандрович (1883—1969) — предстоятель неканонической УАПЦ.
 Бурчак-Абрамович, Николай Осипович (1902—1997) — советский учёный, доктор биологических наук.